Христина Ефремова Стефанова (по баща Куртелова), е българска учителка и революционерка, деятелка на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Родена е през март 1880 година в Ресен. Завършва Битолското българско девическо училище и в есента на 1901 година става учителка в битолското село Жван. В Жван влиза във ВМОРО като става ръководителна на местния революционен комитет, секретарка и куриерка на четите. В 1907 година, след сражението в Белче на четата на Алексо Стефанов, е арестувана в Битоля и осъдена на 5 години затвор. Успява да избяга от затвора и се прехвърля в София, където я взима за възпитаничка царица Елеонора.

След Младотурската революция в 1908 година и дадената амнистия, се завръща в Македония и отново става учителка в Жван. В Жван се жени за войводата Алексо Стефанов. Отново е арестувана от властите и затворена в Битолския затвор, където ражда. Успява отново да избяга от затвора заедно с детето си.

Семейството емигрира в Свободна България, където Алексо умира в 1935 година. На 2 март 1943 година, като жителка на София, Христина Стефанова подава молба за българска народна пенсия, която е одобрена и пенсията е отпусната от Министерския съвет на Царство България.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Деятелки на ВМОРО
Български просветни дейци от Македония
Български революционери от Македония
Родени в Ресен
Български имигранти от Македония в София
Куртелови